Brocard ist der Familienname folgender Personen:

 Arnaud Brocard (* 1986), französischer Fußballtorwart
 Elisa Brocard (* 1984), italienische Skilangläuferin
 Henri Brocard (1845–1922), französischer Mathematiker und Offizier 
 Georges Louis Marie Brocard (1886–1947), französischer General
 Jean Brocard (1920–2013), französischer Politiker 
 Léna Brocard (* 2000), französische Nordische Kombiniererin

Siehe auch:
 Brocard-Punkte
 Brocarda